Чемпионат Таджикистана по футболу 1993 () — 2-й сезон чемпионата Таджикистана по футболу с момента его основания.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1993 на сайте rsssf.com 

1993
Таджикистан
1993 год в Таджикистане